Ихи́нио Ати́лио Ло́пес Риве́рос или просто Атилио Лопес (; 27 февраля 1926, Вильяррика — 14 июля 2016) — парагвайский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Биография 
Начал карьеру футболиста в 1943 году в столичном «Гуарани», с которым спустя шесть лет выиграл свой единственный титул чемпиона Парагвая. В начале 1950-х годов в ранге одной из звёзд парагвайского футбола отправился в Колумбию эпохи «Эльдорадо», где выступал за «Боку Хуниорс» из Кали. В 1953 году перешёл в перуанский «Атлетико Чалако», затем ненадолго вернулся в «Гуарани» (во многом для того, чтобы быть на виду у тренерского штаба сборной), а затем уехал в Испанию, где присоединился к мадридскому «Атлетико».

В 1958 году вернулся в Южную Америку — на протяжении трёх лет выступал за эквадорские «Атауальпу» и «Аукас». С последней командой в 1959 году выиграл неофициальный чемпионат Эквадора, не признанный Федерацией футбола страны и ФИФА. Завершал карьеру футболиста на родине — в «Насьонале» и в «Сильвио Петтиросси» (Энкарнасьон).

В составе сборной Парагвая принял участие в чемпионате мира 1950 года. Забил один гол в ворота будущих третьих призёров турнира шведов (2:2). В 1953 году помог «альбиррохе» впервые в истории выиграть чемпионат Южной Америки. Лопес провёл все шесть матчей группового этапа, забив два гола, а также принял участие в «золотом матче» с Бразилией. В нём Атилио забил свой третий мяч на турнире, открыв счёт на 14-й минуте. В результате Парагвай одолел соперников со счётом 3:2 и стал новым чемпионом континента.

По окончании карьеры футболиста работал тренером, возглавлял такие команды, как «Спортиво Лукеньо», «Гуарани» и «Либертад».

В память о Лопесе все матчи ближайшего тура чемпионата Парагвая начались с минуты молчания.

Достижения 
  Чемпион Парагвая (1): 1949
 Чемпион Южной Америки (1): 1953

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИФА 
 Профиль на 11v11.com

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Атлетико Чалако»
Игроки ФК «Аукас»
Игроки ФК «Бока Хуниорс» Кали
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Чемпионы Южной Америки по футболу
Футбольные тренеры Парагвая
Тренеры ФК «Гуарани» Асунсьон
Тренеры ФК «Либертад»
Тренеры ФК «Спортиво Лукеньо»